Dvalin, auch Dwalin, Dvalinn oder Dwalinn bezeichnet:

 Dvalin (Zwerg), einen Zwerg in der nordischen Mythologie
 einen der 13 Zwerge in J. R. R. Tolkiens Roman Der Kleine Hobbit, siehe Dwalin (Mittelerde)
 einen der vier Hirsche am Weltenbaum Yggdrasil in der nordischen Mythologie, siehe Dain, Dwalin, Duneyr und Durathror
 Dvalin (Band), eine siebenköpfige Folk-Metal Band aus Würzburg